Nicaragua har 77 olika naturreservat med en kombinerad yta på över 22 500 km2, vilket är 18% av landets totala yta. Det till ytan största naturreservatet är Reserva Biosfera de Bosawas i norra Nicaragua vid gränsen mot Honduras. En av de mest populära är Paraque Nacional Volcán Masaya, där besökarna kan titta ner i en aktiv vulkankrater.

Naturreservat

Referenser 

Naturreservat
Naturreservat i Nicaragua